Miejscowości w Polsce:
 Zbulitów Duży
 Zbulitów Mały